Беларусите са етническа група в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. те са 275 763 души, или 0,57 % от населението на страната.

Численост и дял 

Численост и дял на беларусите според преброяванията на населението в Украйна през годините:

Преброяване през 1989 и 2001 г. 
Численост на беларусите според преброяването на населението през 1989 и 2001 г., по области:

Език 

Роден език на беларусите според преброяванията (в %):

Дейност

Музеи 
 Исторически музей на беларуския бит и занаят (с. Гусарка, Куйбишевски район, Запорожка област)

Неделни училища 
В страната има 2 неделни училища, в град Одеса и Лвовска област.

Вижте също 
 Население на Украйна

Източници

Външни препратки 

 Украинско-беларуски отношения в XIX – началото на XX век: ранен период. 
 Вестник „Рівне вечірнє“  

Украйна